Marc-Étienne Lansade (1973-), homme politique français ;
 la famille Lansade, notaires français établis à Meuzac du .